Farid Ali puede referirse a:
 Farid Ali (actor) (1945–2016), un actor bangladesí. 
 Farid Ali (futbolista) (nacido en 1992), un futbolista ucraniano.
 Farid Ali (cantante) (1919–1981), cantante argelino.